Гюлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гюлер, Ара (1928—2018) — турецкий фотожурналист армянского происхождения.
 Гюлер, Арда (род. 2005) — турецкий футболист.
 Гюлер, Джемаль Надир (1902—1947) — турецкий карикатурист.
 Гюлер, Муаммер (род. 1949) — турецкий политик.
 Гюлер, Сибель (род. 1984) — турецкий тхэквондистка.
 Гюлер, Синан (род. 1983) — турецкий баскетболист.
 Гюлер, Яшар (род. 1954) — турецкий генерал.